Paragonus Gill,1861 – synonim rodzaju Podothecus
 Paragonus Guichenot, 1869 – synonim rodzaju Podothecus
 Paragonus Miranda Ribeiro, 1918 – synonim rodzaju Agonus